Оренбург — місто в Росії.
 Оренбург (футбольний клуб) — російський футбольний клуб із однойменного міста.
 Оренбург (аеропорт) — аеропорт поблизу міста Оренбург.
 27709 Оренбург — астероїд головного поясу, названий на честь міста Оренбург.

Багатозначні терміни